Yerba de la sangre puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lithodora fruticosa; o
 el nombre común de la planta Lysimachia vulgaris.